Савёлки — район Москвы в Зеленоградском административном округе и одноимённое внутригородское муниципальное образование.

Район Савёлки  входит в состав Зеленоградского административного округа города Москвы, включая территории 3, 5, 6, 7 микрорайонов, МЖК, д. Назарьево и Восточно-коммунальная зона. Граница района Савелки проходит: по границе города Зеленограда, далее по оси русла р. Сходни, по южной границе пруда на р. Сходне, осям: Центрального проспекта и ул. Юности, южной и восточной границам территории лесопарка до границы города Зеленограда.

Общая площадь района составляет 812,8 гектаров. С района Савёлки начинается Зеленоград, при въезде со стороны Москвы по Ленинградскому шоссе.

Символика

История 
Свое название район Савёлки позаимствовал от названия деревни, которая находилась там, где сейчас расположен Культурный центр «Зеленоград». В XVI веке деревней Савёлки владел небогатый дворянин И.В. Шестов. Во второй половине XVII века деревня была владением известного политического деятеля Артамона Сергеевича Матвеева, в семье которого воспитывалась Наталья Кирилловна Нарышкина, которая была впоследствии матерью Петра I. В 1778 году вице-губернатор Белгородской губернии князь А.Я. Голицын продал свое имение при селе Никольское с деревней Савёлки «... с помещиковым домом и дворовыми строениями» князю Н.Д. Долгорукову. С этого времени более столетия «усадьба при селе Никольское Московского уезда Горетового стана» находилась во владении князей Долгоруковых.

В XV-XVII вв. территория восточной части нынешнего района Савёлки составляли вотчины бояр Хабаровых-Симских, в составе которых находилась деревня Назарьево на реке Сходне. Вместе с Черкизово и другими деревнями она входила в состав большой вотчины, принадлежавшей в XVI в. сначала великому князю Юрию Васильевичу, младшему брату Ивана Грозного, а затем его сыну, царевичу Ивану Ивановичу. 

Деревня Назарьево вошла в состав Зеленограда в 1960 году. С 1974 г. проводился поэтапный снос улиц деревни. Сегодня деревня Назарьево — восточная коммунальная зона Зеленограда, что располагается между Октябрьской железной дорогой и Ленинградским шоссе и является территорией района Савёлки.

Район образован 2 августа 1991 года как муниципальный округ № 2. 5 июля 1995 года был преобразован в район № 2.

4 декабря 2002 года объединён с районом № 1 в район Матушкино-Савёлки. В 2003 году в районе были созданы два отдельных внутригородских муниципальных образования Матушкино и Савёлки (ранее, соответственно, районы № 1 и № 2).

С 1 января 2010 года восстановлено прежнее разделение на 2 района, при этом район унаследовал имя Савёлки.

Парки и скверы

Парк 40-летия Победы 
Парковая зона с каскадом фонтанов в центральной части Зеленограда на северном берегу Большого городского пруда, образованного рекой Сходней. Парк был заложен в апреле 1985 года, накануне 40-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Общая площадь территории составляет около 35 га. Автор проекта озеленения — талантливый дендролог «Зеленоградпроекта» Э.И. Дашков. В центральной части парка находится памятник маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому, установленный в 2003 г. в память о боях на Крюковской земле ноября-декабря 1941 г. Благоустройство территории парка проводилось по программе создания комфортной городской среды «Мой район». Общая площадь благоустройства зоны отдыха составила 19,7 гектаров.

Сквер «Флейта» 
Парковая зона, созданная на месте автопарковки в 3-м микрорайоне Зеленограда, за корпусом №360 (Дом «Флейта»). Обустройство сквера началось летом 2019 года. Здесь перепланировали ландшафт, высадили деревья и кусты, разбили газоны и проложили пешеходные и велосипедные дорожки. В сквере установили топиарные фигуры из искусственной травы, скамейки и новые фонари. В мини-парке также появились декоративные элементы, арки, парковые диваны, две детские площадки с качелями. Обустроена сцена и амфитеатр для зрителей. Территорию сквера опоясывает велодорожка. Полностью проект благоустройства сквера  будет реализован в 2020 году.

Парк «Площадь часов» 
Рекреационная территория в составе НП МЖК «Зеленоград» в микрорайоне 5а. Площадь с цветомузыкальным фонтаном и водными часами открылась в 2016 году и была названа уникальным объектом в России и мире. Фонтан расположен в центре площади, выполненной в форме циферблатных часов и вымощенной гранитной брусчаткой из 9 цветов. Подана заявка в Книгу рекордов Гиннеса на регистрацию «Самого большого в мире циферблата» (45,9 метра) и «Самой большой городской площади, выложенной брусчаткой круглой формы» (600 кв. метров). Идея площади с часами принадлежит председателю НП МЖК «Зеленоград», заслуженному строителю России,  Александру Раптовскому. Он же занимался её воплощением. 

На территории МЖК также расположена Альпийская горка. На территории парковой зоны в микрорайоне 5А расположены декоративные пруды, куда в теплый сезон выпускают экзотических рыб и черепах. В 2019 году здесь установили скульптуры русалки и мальчика с велосипедом. Первая скульптура появилась в одном из декоративных прудов с живыми рыбами у основания горки. Вторая установлена рядом с новой велопарковкой, выполненной из ствола дерева. Фигуры изготавливали по эскизам зеленоградских скульпторов Владимира Сапрыкина и Алексея Дубина.

Парк «Свидетели времени» 
Музейно-познавательная экспозиция древнейших артефактов на территории НП МЖК «Зеленоград». Работы по созданию рекреационной территории начались в 2017 году. В коллекции будут деревья, жившие на Земле в разные периоды ее развития, а в центре экспозиции расположится огромный макет Земли.  

Создание объекта «Свидетели времени» проходит в рамках реализации Программы Правительства Москвы по созданию народных парков, финансирование которых осуществляется исключительно за счет инвестора. Строительство финансирует НП «МЖК «Зеленоград» — генеральный застройщик и инвестор по строительству Молодежного Жилого Комплекса «Зеленоград». Автором идеи и проекта стал председатель НП «МЖК «Зеленоград» Александр Раптовский.

Первым артефактом экспозиции станет окаменелое дерево, возраст которого составляет около 380 млн лет. Со второго по шестой артефакты — настоящие окаменелые деревья из каменноугольного периода развития планеты. Им около 340 млн лет. Рядом с каждым артефактом будут находиться таблички с описанием. Еще два артефакта — окаменелое дерево в яшме, возрастом около 280 лет, а также окаменелое дерево мелового периода. Также будут представлены артефакты в виде деревьев, добытых у древних рек и болот в Белоруссии. Один из древнейших в России — мореный дуб возрастом 8 200 лет. Другой мореный дуб, возрастом 4 500 лет. 

Венцом уникальной коллекции станет Земля, выполненная в виде 2/3 объема сферы диаметром 12 метров. На внутреннем монолитном каркасе будет установлен металлический каркас, формирующий меридианы и параллели, по которому будут специальным образом закреплены ячейки из нержавеющей стали, заполненные землей, в которых будут высажены многолетние растения двух видов: по материкам – зеленые, по океанам – темно-фиолетовые. Таким образом, будет сформирована вся поверхность Земли, которая в период цветения будут особенно ярко и контрастно выделяться по материкам и океанам. По состоянию на ноябрь 2020 года сегодня на территории объекта размещен лишь каркас макета.

Новый арт-объект займет площадь в 1200 кв.м. По территории будут проложены пешеходные дорожки, высажены деревья, кустарники и многолетние цветы.

Вольерный комплекс «Дом лани» в Крюковском лесопарке 
Вольерный комплекс, размещенный на площади 1,2 га, расположен на Никольском проезде, напротив Никольской церкви. Вольер для ланей существовал на территории Крюковского лесопарка с 1968 по 1987 год. Идея восстановить комплекс появилась в 2011 году. Сам комплекс был открыт в феврале 2015 года. Благоустройство территории проведено с учетом возможности посещения вольерного комплекса маломобильными группами населения. Пространство вольерного комплекса украшает множество деревянных скульптур. Главные обитатели комплекса — лани европейские — проживают в лесной части вольера, полюбоваться ими можно со смотровой площадки. В теплый сезон в вольерном комплексе можно понаблюдать за кроликами и декоративными птицами — фазанами, курами, индоутками, индейками и цесарками. Доступ посетителей организован по специальной тропе на смотровую площадку, вокруг которой установлены кормушки для ланей. Здесь проходят познавательные экскурсии и квесты, эколого-познавательные мероприятия и праздники, а в летнее время работают бесплатные экологические кружки для юных зеленоградцев, проводящих лето в городе.

Зона отдыха «Черное озеро» 
Территория у Черного озера, которое образовалось на месте заброшенного торфяного карьера. Считается, что вода озера, дно которого с незапамятных времен выстлано дубовыми досками, обладает целебными свойствами из-за присутствия торфяника на дне. По оценке мэра Москвы Сергея Собянина, территория считается популярным местом отдыха у горожан. В 2013 году рядом с Черным озером появилась обустроенная пешеходная зона. Зона отдыха благоустроена в 2016 году. Тогда у водоема появилась новая детская площадка, выполненная в виде корабля. В 2018 году — пляжная зона с шезлонгами, пикниковая зона и лавочки для отдыха. В зоне отдыха также организованы спортивная площадка с тренажерами разного типа, волейбольное и футбольное поля.

Парк «Ровесник» 
Парк в 5-м микрорайоне Зеленограда на углу жилого массива между Ленинградским шоссе и Московским проспектом. Появился в 1981 году — его заложили пионеры Зеленограда и Всесоюзного пионерского слета. Деревья и кустарники высадили юные зеленоградские патрули под руководством педагога, старшего инспектора общества охраны природы М.В. Мухиной. В парке есть Аллея пионерской памяти, в начале которой установлена гранитная плита с информационным текстом. В центре парка установлен памятный камень-валун зеленоградцам, погибшим при исполнении воинского долга в мирное время. Памятник установлен по инициативе матерей погибших ребят при поддержке префектуры Зеленограда. Открытие состоялось 7 сентября 2005 года. Автором архитектурного решения является Ю.А. Свердловский. Парк площадью в 5 га обустроен прогулочными тропинками для пешеходов и велосипедистов.

В 2014 году завершилось комплексное благоустройство парка. Здесь появился детский городок «Три богатыря» с горками и качелями, а также многочисленные детские площадки с комфортным резиновым покрытием. В парке оборудована площадка для командной игры «петанк». Кроме того, на территории появились парковые диваны и новые кормушки для птиц и белок.

Территориальное деление 
 3, 5, 6 и 7 микрорайоны;
 Восточная коммунальная зона;
 деревня Назарьево.

Население

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт муниципального образования Савёлки
 Газета «Савёлки» - новости района Савёлки и Зеленограда, главные события Московского региона
 Муниципальное образование Савёлки в Справочнике муниципальных образований Москвы